Amerikai Egyesült Államok
 Whitman (Massachusetts)
 Whitman (Minnesota)
 Whitman (Nebraska)
 Whitman (Philadelphia)
 Whitman (Washington)
 Whitman megye, Washington

Nevek
 Whitman, családnév